Винницкий район:
 Винницкий район — административно территориальное образование на Украине (Винницкая область);
 Винницкий район — существовавшее в 1927—1963 годах административно территориальное образование в СССР (в Ленинградской области РСФСР).